Cochliomyia är ett släkte av tvåvingar. Cochliomyia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spyflugor
Cochliomyia